«Вымогательство» () — американский кинофильм, криминальная драма с актёрским дуэтом Питера Уэллера и Сэма Эллиотта.

Сюжет 
Роланд Далтон (Питер Уэллер), принципиальный и с недавнего времени безработный манхеттенский адвокат-идеалист. Последним в его послужном списке стало дело мелкого торговца кокаином Майкла Джонса (Ричард Брукс), обвиняемого в убийстве офицера полиции Патрика О’Лири в Центральном парке. По версии Джонса, он выстрелил в полицейского в порядке самозащиты, а О’Лири был нечестным копом и грабил уличных торговцев наркотиками.

Далтон привык доводить дела до конца, и этот случай не даёт ему покоя. Он выходит на Ричи Маркса (Сэм Эллиотт), нелюдимого агента из отдела по борьбе с оборотом наркотиками департамента полиции Нью-Йорка. Далтон находит Маркса в театре и допытывается у него сведений по делу О’Лири. «Иди к нему домой. Копы ни хрена не смыслят в том, как прятать деньги», отвечает Маркс.

Этой же ночью Далтон вскрывает гараж убитого офицера и находит в нём совершенно новый ярко-красный Porsche Cabriolet Turbo. Роланд Далтон и Ричи Маркс приходят к схожим выводам: дело пахнет разоблачением целой сети коррумпированных сотрудников полиции, повязанных большими деньгами с наркобароном Никки Карром (Антонио Фаргас).

Параллельная сюжетная линия связана с противником Далтона по его последнему делу. Оппонентом адвоката была назначена прокурор Сьюзан Кантрелл (Патрисия Шарбонно), невероятно привлекательная и сексуальная. Во время слушаний Роланд сильно увлёкся ей, в тайне от своей невесты Гейл (Бланш Бейкер).

В это время Ричи Маркса подводят его сослуживцы — Ники Карр ускользает от правосудия, за 5 минут до полуночи за него вносят залог в 1 млн долларов наличными. А Далтон подвергается нападкам нью-йоркских полицейских.

Роланда подлавливают на демонстрации улики, которая могла бы доказать невиновность Майкла Джонса. Перед началом конфликта с офицером драг-дилер успел нажать кнопку ЗАПИСЬ на магнитоле, с которой он был в парке. Однако запись подчищена, и Далтон с удивлением слышит свой голос. Аудитория требует казни Далтона, ему чудом удаётся спастись с помощью подоспевшего Маркса. Но теперь друзья вне закона, и за ними начата настоящая охота.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы Джеймса Гликенхауса
Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы США 1988 года